Renato Machado Pinto ( 1945 - Curitiba, 5 de fevereiro de 2011), conhecido por Renatinho, foi um futebolista brasileiro.

Renatinho foi meio-campo e atuou pelo Clube Atlético Paranaense na década de 1960.  Depois que deixou os gramados, virou funcionário público do estado do Paraná. Era filho de Ildefonso Costa Pinto e Deomira Machado Pinto.

Nascidos em 1945
Naturais de Curitiba
Futebolistas do Paraná
Futebolistas do Club Athletico Paranaense